Eregion (sin. Kraj ostrokrzewu, także Westron Hollin, Ostrokrzew) – kraina ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia. Informacje na jej temat znajdują się zarówno w tekście Władcy Pierścieni, jak i Dodatkach do tej powieści. Pewne wzmianki na temat Eregionu można też znaleźć w Silmarillionie oraz Niedokończonych opowieściach. Eregion jest zaznaczony i podpisany na mapach Śródziemia dołączonych do Władcy Pierścieni.

Eregion był położony na południowym wschodzie Eriadoru, między rzekami Glanduiną, Mitheithel i Bruinen, u stóp zachodniej strony Gór Mglistych, niedaleko Khazad-dûm.

Było to królestwo elfów. Założył je Celebrimbor, syn Curufina, w 750 roku Drugiej Ery. Jego stolicą było Ost-in-Edhil. Elfowie z Eregionu (głównie Ñoldorowie) nawiązali szczególnie bliskie kontakty z sąsiednim Khazad-dûm, słynnym z wydobywanego tam mithrilu (właśnie z tego powodu elfowie założyli swoje królestwo w tym miejscu). Przez kolejne lata kwitła między oboma plemionami rzadko gdzie indziej spotykana przyjaźń. W Eregionie działało bractwo Gwaith-i-Mírdain, skupiające złotników i kowali elfów. Jednym z nich był Celebrimbor. Oni to przyjęli w swym królestwie Saurona, ukrywającego się pod imieniem Annatara (około 1200 roku Drugiej Ery). Częściowo dzięki jego radom wykonali Pierścienie Władzy. Sauron jednak ukuł swój Jedyny Pierścień, by móc kontrolować wszystkie pozostałe. Dowiedziawszy się o tym, elfowie ukryli trzy Pierścienie przeznaczone dla przedstawicieli rasy elfów, lecz Sauron rozpoczął otwarta wojnę (1693 rok). W końcu zdobył Ost-in-Edhil i zniszczył Eregion (1697). Resztki elfów uciekły do Imladris, założonego przez Elronda.

Przez kolejne stulecia Eregion pozostawał opuszczony. Żyły tam jedynie dzikie zwierzęta, szczególnie zaś licznie wszelakie ptaki.

W trakcie wędrówki ku Przełęczy Czerwonego Rogu Drużyna Pierścienia przemierzyła Eregion.

Nazwa krainy pochodzi od często występującej na jej terenie ostrokrzewu. Uważano je za godło całej krainy. W przekładzie Jerzego Łozińskiego zamiast nazwy Hollin występuje tłumaczenie Ostrok.

Przypisy 

Geografia i geologia Śródziemia

de:Regionen und Orte in Tolkiens Welt#Eregion
sv:Platser i Tolkiens värld#Hollin